Денмарк: фамилия, топоним и другое.

Известные носители 
 Денмарк Весси (около 1767 — 1822)  — раб-негр, организатор неудачного восстания рабов.
 Денмарк, Лейла (1898 — 2012) — американская долгожительница и педиатр, одна из разработчиков вакцины от коклюша.

Топоним 
 Денмарк — река на юге Западной Австралии.
 Денмарк — тауншип в округе Вашингтон, Миннесота, США.
   —  Да́ния; официально: Короле́вство Да́ния ().

Иные значения 
 «Denmark» — Добровольческий корпус СС «Данмарк» (1-й датский)